Betania (Colombia), gemeente in Colombia
 Betania (Panama), gemeente in Panama
 Betânia, gemeente in Brazilië